John Grant peut désigner :
 John Grant (vers 1570-1606), comploteur dans la Conspiration des poudres ;
 John Grant (1857-1928), homme politique australien ;
 John Grant (1891-1955), scénariste et acteur américain ;
 John Grant (1932-2000), homme politique britannique ;
 John Grant (1949-2020), auteur écossais de science-fiction et fantasy, pseudonyme de Paul Le Page Barnett ;
 John Grant (1968-), musicien et chanteur américain.